ISO 3166-2:PT — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Португалии. Стандарт охватывает 18 округов и 2 автономных округа (Азорские острова, Мадейра) Португалии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Португалии — PT и дополнительного кода записанных через дефис.
Дополнительный двухсимвольный код в образован двухзначным числом. Геокоды округов Португалии являются подмножеством кода домена верхнего уровня — PT, присвоенного Португалии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Португалии 
Геокоды 20 округов административно-территориального деления Португалии.

Геокоды пограничных Португалии государств 
 Испания — ISO 3166-2:ES (на севере, на востоке),

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Португалии

Ссылки 
 Геокоды Португалии 
 Геокоды Португалии 

2:PT